Патрисия Саран (, род. ) — аргентинская актриса, модель и певица, аргентинский секс-символ 1980-х годов, героиня светских скандалов и таблоидов. Она стала известна в своей стране благодаря телевизионной рекламе джинсов, которые она записала в лифте и вызвавшей широкий общественный резонанс из-за смелости сцен.

Биография 
Родилась 24 февраля 1961 г. в провинции Ла-Пампа (Аргентина). Гражданка Аргентины. Физические характеристики: зелёные глаза, светлые волосы. Профессия: модель и актриса, певица. Изучала право и психологию.

Начала работать в 14 лет, работала на телевидении, была на эксклюзивном контракте бренда «Fiorucci». Снялась в культовой рекламе джинс.

В настоящее время развивает сольный вокальный проект.

Семья 
Патрисия была замужем два раза. Первый брак был с психиатром, с которым она рассталась после 9 лет совместной жизни.
Второй брак был зарегистрирован 11 декабря 1997 года с Карлосом Ребуффо, одним из владельцев ресторана «Rodizio». Второй брак просуществовал 4 года и закончился судебными разбирательствами в течение 11 лет(ее муж имел скрытые активы в оффшорных компаниях). После развода Патрисия потеряла обоняние из-за стресса. Карлос Ребуффо покончил жизнь самоубийством в психиатрической клинике, где он был госпитализирован.

Примечания

Ссылки 
 
 Patricia Sarán: Alumna de Zaffaroni, chica del ascensor y autora de este hitazo
 
 
 
 Escandalosas revelaciones del ex de Patricia Sarán (2010/03/10)
 Patricia Sarán: «Juana Molina tomó revancha conmigo porque la rechacé» / La Nación, 23 октября 2019 г.
 
 
 
 
 Patricia Sarán reconoció su romance con Luismi y lanzó :"es la persona más triste que conocí"
 Patricia Sarán: Luis Miguel es una persona triste
 https://www.imdb.com/name/nm0765748/
 
 El nuevo emprendimiento de Patricia Sarán, en medio de la pandemia: vende barbijos y escudos faciales
 Patricia Sarán comenzó a vender barbijos y escudos faciales contra el coronavirus
 La historia oculta del romance entre Luis Miguel y Patricia Sarán
 Patricia Sarán reconoció que tuvo un romance secreto con Luis Miguel
 Reapareció la célebre cola de Jordache Patricia Sarán y criticó a Natalia Oreiro
 PLayus. La inesperada revelación de Patricia Sarán sobre la muerte de Carlitos Menem (19 декабря 2018)
 Patricia Sarán: «Luis Miguel es la persona más triste que conocí»
 Patricia Sarán reveló que Juana Molina se le insinuó y por despecho la ridiculizó con un personaje
 
 Cómo está hoy Patricia Sarán, la diosa de la publicidad de los jeans (2017/12/04)

Манекенщицы
Актрисы телевидения Аргентины